Doris Hart ha battuto in finale Nancye Bolton 6–3 6–4.

Teste di serie
 Doris Hart (Campionessa)
 Nancye Bolton (finalista)
 Thelma Long (semifinali)
 Joyce Fitch (secondo turno)
 Mary Hawton (quarti di finale)
 Sadie Newcombe (quarti di finale)
 Esme Ashford (secondo turno)
 Dulcie Whittaker (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1949